Néso peut faire référence à :

Astronomie 
 Néso, un satellite naturel de la planète Neptune.

Mythologie 
 Néso, l'une des cinquante Néréides, selon Hésiode dans la mythologie grecque.

Zoologie 
 Neso, un genre d'insectes coléoptères.